Stenenwal (Deventer) - straat in Deventer
 Stenenwal (Maastricht) - straat in Maastricht